139. længdegrad kan henvise til:

 139. vestlige længdekreds
 139. østlige længdekreds